Beradt ist der Familienname folgender Personen:
Charlotte Beradt (1907–1986), deutsche Journalistin
Martin Beradt (1881–1949), deutscher Schriftsteller